De Portugese voetbalclub CS Marítimo speelt sinds 1993 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt CS Marítimo

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Portugal
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

CS Marítimo
CS Marítimo